

Écriture 

Transcription et translittération, en linguistique : deux méthodes permettant d'écrire une langue dans un alphabet autre que son alphabet naturel. Voir : Transcription (linguistique).
 Transcription, en phonétique : une méthode de conversion des sons d'une ou plusieurs langues plus ou moins formalisée(s).
 Transcription, en paléographie : la reproduction d'un texte en ancien français ou en latin, en rétablissant les abréviations.
 Transcription, en secrétariat et en linguistique : la conversion d'un texte vocal en un texte écrit.
 Transcription, en musique : l'adaptation d'une composition à un médium pour lequel elle n'a pas été écrite initialement.

Autres sens 

 Transcription, en biologie : la copie d'une molécule d'ADN en une molécule d'ARN.